Very puede hacer referencia a:
 Very, cráter del planeta Marte; 
 Very, cráter de La Luna; 
 Frank Very, astrónomo norteamericano (1852-1927); 
 Very, álbum de 1993 de Pet Shop Boys; o
 Very, álbum de 1999 de Dreamscape.